

Persone 
 Aldo Reggiani (1946-2013) – attore e doppiatore italiano
 Alessandro Reggiani (1914-1993) – politico e avvocato italiano
 Carlo Reggiani (1901-...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Erminio Reggiani (1911-...) – calciatore italiano, di ruolo ala
 Ferdinando Reggiani (1939) – ex arbitro di calcio italiano
 Francesca Reggiani (1959) – comica e attrice italiana di cinema, teatro e televisione
 Franco Reggiani (1926-1991) – progettista, designer e scultore italiano
 Guglielmo Reggiani (1881-1968) – allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano
 Loris Reggiani (1959) – pilota motociclistico italiano
 Mauro Reggiani (1897-1980) – pittore italiano
 Nino Reggiani (1923-2011) – progettista italiano, inventore della falciacondizionatrice di foraggio a rulli
 Nino Reggiani (1896-1972) – militare italiano
 Patrizia Reggiani (1948) – criminale e socialite italiana
 Pietro Reggiani (1966) – regista e produttore cinematografico italiano
 Pino Reggiani (1937) – pittore italiano
 Primo Reggiani (1983) – attore italiano
 Renée Reggiani (1925-2019) – scrittrice e giornalista italiana
 Romano Reggiani (1993) – attore e musicista italiano
 Serge Reggiani (1922-2004) – attore e cantante italiano naturalizzato francese
 Sergio Reggiani (1948) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore

Altro 
 Palazzo Reggiani, già Palazzo Corbizzi (o Corbizi) – edificio di Forlì
 Palazzo Romagnoli-Reggiani – palazzo storico di Forlì, attualmente sede museale
 Reggiani – cose o persone afferenti a Reggio Emilia

Pagine correlate 
 Reggiana (disambigua)
 Reggiano
 Reggio